Орёл (крейсер):
 «Орёл» — вспомогательный крейсер.
 К-266 «Орёл» — ракетоносный крейсер.